„Сателит“ за най-добра актриса () е една от категориите на наградите „Сателит“. Връчва се ежегодно от 1997 г. от „Академията за международна преса“. От създаването на наградите до 2010 г. награда за най-добра актриса се връчва в категории „мюзикъл или комедия“ и „драма“. На 16-ата церемония през 2011 г. категориите са слети.

Победители и номинирани

Актриса в мюзикъл или комедия (1997 – 2010)

Актриса в драма (1997 – 2010)

Актриса (от 2011 г.)

Външни препратки 
 Сайт на Академията за международна преса

Актриса